Lawndale kan syfta på:

 Lawndale, Kalifornien
 Lawndale, North Carolina